Нуево Емилијано Запата има више значења:

 Нуево Емилијано Запата (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Емилијано Запата (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Емилијано Запата (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику